Павел Яковлевич Серпокрылов (29 ноября 1918 года, Елань, Царицынская губерния — дата смерти неизвестна) — советский партийный и хозяйственный деятель, председатель Молотовабадского райисполкома, Сталинабадская область, Таджикская ССР. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1918 году в крестьянской семье в селе Елань. С 1930 по 1934 года — рядовой колхозник колхоза «Спартак», с 1934 по 1939 года — рабочий-весовщик Еланского мукомольного комбината № 13. В 1939—1940 годах — заведующий складом Орджоникидзеабадского районного мукомольного комбината. В 1940—1941 годах обучался на двухгодичных юридических курсах. С 1941 по 1945 года — народный судья. В 1943 году вступил в ВКП(б). С 1945 года — заместитель, председатель райисполкома Шаартузского района, затем — Молотобадского района. В 1949—1950 годах обучался в партийной школе в Душанбе.

Будучи председателем райисполкома, занимался организацией сельскохозяйственного производства в Молотовабадском районе. Благодаря его деятельности сельскохозяйственные предприятия Молотовабадского района в целом перевыполнили план по сдаче хлопка государству на 27,4 %. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1949 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за получение высоких урожаев хлопка при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего посева 1949 года» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1962 года — начальник планового отдела райисполкома, затем — начальник межколхозного строительства (1966—1974), начальник управления сельского хозяйства и заместитель председателя Гиссарского райисполкома (1974—1979).

В октябре 1979 года вышел на пенсию.

 Награды и звания
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Орден «Знак Почёта»
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

Примечания

Литература 
  Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоение звания Героя Социалистического Труда передовикам сельского хозяйства Таджикской ССР» от 3 мая 1949 года, Правда, № 127 (11234), 7 мая 1949 года
 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоение звания Героя Социалистического Труда передовикам сельского хозяйства Таджикской ССР» от 3 мая 1949 года, Известия Советов депутатов трудящихся СССР, № 105 (9945), 6 мая 1949 года.